Dick Whittington bezeichnet:
* Richard „Dick“ Whittington (1354–1423), englischer Politiker und Vorlage für die Sage Dick Whittington and His Cat
 Dick Whittington (Musiker) (* 1936), US-amerikanischer Jazzpianist
 Dick Whittington (DJ), US-amerikanischer Discjockey